Флаг муниципального образования Ля́пинское сельское поселение Новокубанского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 9 ноября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4579.

Описание 
«Полотнище синего (голубого) цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее фигуры муниципального герба: вверху белый крест с жёлтыми лучами, внизу по углам жёлтые дубовые ветви с желудями, между ними — сложенные углом, обращённым вниз, от верхних углов полотнища две белые шашки лезвием наружу и рукоятями вверх».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю, чистое небо, а также это цвет донских и линейных казаков, к которым ранее принадлежали первые жители поселения.

Белые казачьи шашки символизируют казаков как основоположников образования населённого пункта и аллегорически указывают на потомков различных казачьих формирований, в итоге осевших в поселении.

Белый прямой укороченный крест в жёлтом сиянии символизирует христианскую веру казаков и аллегорически указывает на то, что в Ляпинском поселении проживают последователи, как канонического православного вероисповедания, так и старообрядцы.

Дубовые ветви аллегорически указывают на то, что хутор Ляпино основан на месте дубовой рощи. Жёлтые дубовые ветви символизируют мощь, воинскую доблесть, крепость, проявленные жителями поселения в разных сражениях, а также долголетие. Жёлуди на ветвях символизируют плодородие, возрождение и юную доблесть.

Белый цвет (серебро) — символ мудрости, совершенства, чистоты.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, прочности, достатка.

Примечания